Sonata per pianoforte n. 16 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 16 di Wolfgang Amadeus Mozart